Prix Orwell, prix littéraire anglophone
 Prix Orwel ou Big Brother Awards, prix francophone